Discovery Home & Health puede referirse a:

Discovery Home & Health, cadena de televisión para Latinoamérica que se transmite desde Miami, Estados Unidos.
Discovery Home & Health, cadena de televisión inglesa con sede en Reino Unido.